Рон Тагнатт (,  22 жовтня 1967, Скарборо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 81-м загальним номером командою «Квебек Нордікс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Фредеріктон Експрес», «Галіфакс Цитаделс», «Портленд Пайретс», «Квебек Нордікс», «Едмонтон Ойлерс», «Майті Дакс оф Анагайм», «Монреаль Канадієнс», «Оттава Сенаторс», «Піттсбург Пінгвінс», «Колумбус Блю-Джекетс» та «Даллас Старс».

Загалом провів 562 матчі в НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1999.

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Квебек Нордікс»
Американські спортивні коментатори